Launsdorf ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Launstroff, französische Gemeinde im Département Moselle
 Launsdorf (Gemeinde Sankt Georgen am Längsee), Ortschaft in der österreichischen Gemeinde Sankt Georgen am Längsee im Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Katastralgemeinde Launsdorf, Katastralgemeinde der österreichischen Gemeinde Sankt Georgen am Längsee im Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten